Мигел Идалго II има више значења:

 Мигел Идалго II (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мигел Идалго II (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго II, Гвадалупе Торес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго II, Лас Росас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику